Somos: Grupo de Afirmação Homossexual
Somos (álbum) - do cantor Christopher Uckermann

Desambiguação